Ci sono due posti con questo nome:

Nobleton (Florida)
Nobleton (Ontario)